Wawrzeńczyce est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Wawrzeńczyce, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Wawrzeńczyce, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wawrzeńczyce, village de la voïvodie de Sainte-Croix